Il singolare del torneo di tennis Boca West Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Johan Kriek 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Yannick Noah (semifinali)
 Jimmy Arias (semifinali)
 Andrés Gómez (secondo turno)

 José Luis Clerc (primo turno)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Johan Kriek (finale)
 Henri Leconte (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Boca West Open 1984